Наведений нижче список муніципалітетів Пуерто-Рико містить відомості про 78 муніципалітетів — базових адміністративно-територіальних одиниць місцевого управління Вільно асоційованої держави Пуерто-Рико, «неінкорпорованої організованої території» у складі США. 

В статистичних цілях муніципалітети Пуерто-Рико прирівнюються до округів США.

Місцеве самоуправління муніципалітетів Пуерто-Рико реалізується мером та законодавчою асамблеєю кожного з них.

Більшість муніципалетів складаються з декількох районів, менших адміністративно-територіальних одиниць, які власних інституцій самоуправління вже не мають.

Список муніципалітетів Пуерто-Рико

Примітки 

Пуерто-Рико
Пуерто-Рико